Все́волод Бори́сович Дуби́нин (11 января 1913, Санкт-Петербург — 8 июня 1958, Ленинград) — советский, зоолог, акаролог, специалист по систематике перьевых клещей, доктор биологических наук (1947).

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге 11 января 1913 года. С 1931 по 1936 год учился в Ленинградском университете. После защиты кандидатской диссертации в 1939 поступил на работу в Зоологический институт. Через три месяца после начала работы был призван в армию, находился в расположении Белорусского, Белофинского и Ленинградского фронтов. В 1942 году его направили на Забайкальский фронт, где ему как специалисту-паразитологу поручено решить проблемы уничтожения опасных природно-очаговых заболеваний и, прежде всего, чумы. В 1943 году переведён в Военно-медицинскую академию в Ленинграде. В 1947 году вернулся в Зоологический институт. С 1947 по 1954 год был заместителем директора института по Зоологическому музею. В 1947 году защитил докторскую диссертацию. В 1955 году Дубинина назначили заместителем председателя Комиссии по охране природы при Президиуме АН СССР. 

Умер в 8 июня 1958 года в Ленинграде от инфаркта миокарда.

Семья
Жена — Мария Николаевна Дубинина (урождённая Горбунова; 1911—1986), также была зоологом, специалистом по паразитическим плоским червям (в частности по амфилинидам). Дочь — Елена Всеволодовна Дубинина (1937—2022), как и отец, стала акарологом в Зоологическом институте.

Научная деятельность 
Занимался исследованием жизненных циклов, физиологии и эволюции перьевых клещей. С помощью микроскопического исследования более 20 000 желудков 26 видов перьевых клещей он определил, что основной пищей этих паразитов являются липиды, содержащиеся в перьях птиц. Он обнаружил, что содержание липидов минимально во время линьки и зимой, а возрастание концентрации наблюдается после линьки и в период гнездования. Численность перьевых клещей изменяется в соответствии с количеством липидов. В 1951 году Дубинин опубликовал результаты экспериментов по изучению антинга («купания птиц в муравейнике»). Он доказал, что антинг способствует уничтожению перьевых клещей.

Занимался проблемами охраны природы. Благодаря усилиям Дубинина получили поддержку исследования в области радиоэкологии, задачей которых было прослеживание путей миграции радиоактивных веществ в природе.

Впервые для науки описал 150 новых видов, 40 родов и 10 семейств и подсемейств.

Награды 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Публикации 
Автор 152 публикаций, в том числе трёх томов Фауны СССР:

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Зоологи XX века
Зоологи СССР
Сотрудники Зоологического института РАН
Акарологи СССР